Jürgen Locadia, Nederlands voetballer
 Willie Wartaal, pseudoniem van Olivier Mitshel Locadia, Nederlands rapper